Манфред Пернице (англ. Manfred Pernice; род. 1963, Хильдесхейм, Германия, живет и работает в Берлине, Германия) — современный немецкий художник.

Образование 
 1984—87 — Studies grafic arts/ painting; Braunschweig
 1988—93 — Studies sculpture, HdK, Berlin
 1994 — Meisterschüler, HdK, Berlin

Творчество 
 Арсенал выразительных средств модернизма и детали современной архитектуры являются для Манфреда Пернице ресурсом для создания объектов без функций. Это дополняется выбором материалов: фанера, картон, плитка. В своих работах Пернице исследует границы скульптуры, архитектуры и мебели.
 Инсталляции Манфреда Пернице включают структуры из фанеры и картона, которые напоминают архитектурные модели, камеры хранения и мебель, а также фабрику по переработке всего вышеперечисленного. Все это сопровождается фотокопиями изображений и текстами, прикрепленными к стенам, и небольшими найденными объектами. Архитектура, история, коммерция, национальный характер, поток людских жизней — возможные пути поиска значения этих работ. Однако неопределенность как таковая — особенно в отношении произведений искусства и их возможных значений и ценностей, — может быть главной темой.
 Например, инсталляция «Infrastructure» включает четыре структуры из фанеры, изображения, письма и фильм. Она бессистемно рассказывает историю Fred Usinger, мясника, родившегося около ста лет назад, который основал успешный бизнес по производству сосисок, который теперь поставляет свою продукцию по всему миру с фабрики, украшенной изображениями эльфов.
 Персональная выставка Манфреда Пернице в 1995 году в NEU привела к приглашению принять участие в нескольких крупных выставках (Biennale de Lyon, Берлинская биеннале), а также выставиться в Musee d’Art Moderne de la Ville в Париже.
 Работа Пернице для Берлинской биеннале — «Tatlintower» (1998), неуклюжая конструкция из горизонтально уложенных досок.

Персональные выставки

Примечания

Ссылки 
 Работы художника, биография и информация о выставках на сайте Anton Kern Gallery
 Статья в New York Times
 Статья в Frieze Magazine
 Работы художника, биография и информация о выставках на сайте regenprojects.com
 Работы художника, биография и информация о выставках на artnet.com

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1963 году
Современные художники Германии